Zkratka CMP má několik významů:

 cytidinmonofosfát – chemická látka
 cévní mozková příhoda neboli mozková mrtvice – náhlá porucha prokrvení mozku
 cmp – textový příkaz v UNIXu,
 Center for Machine Perception – výzkumné centrum Českého vysokého učení technického v Praze
 Consent Management Platform, software pro nastavení cookies od fy Czech Publisher Exchange.